Ferdinand I av Aragonien (kallad den rättvise), född den 27 november 1380 i Medina del Campo, död den 2 april 1416 i Igualada, var kung av Aragonien.

Ferdinand var son till kung Johan I av Kastilien och Eleonora av Aragonien. Han tackade nej till erbjudandet om Kastiliens krona, som Kastiliens ständer framförde vid hans äldre brors kung Henrik III:s död 1406. Han styrde dock framgångsrikt Kastilien då hans brorson Johan II av Kastilien (född 1405) var minderårig. 1412 valde Aragoniens cortes honom till kung av Aragonien med arvsrätt efter sin mor. Han besegrade 1413 Jakob II av Urgel, en pretendent till Aragoniens tron.

Källor

Aragoniens regenter
Födda 1380
Avlidna 1416
Män
Huset Trastámara
Sardiniens regenter